1955/56 was het 45ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Staatsliga A, de tweede klasse Staatsliga B. De competitie was enkel toegankelijk voor clubs uit Wenen, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich en Steiermark. Voor clubs uit het westen van het land die nog geen profclub waren was er de Tauernliga Nord (Salzburg), Tauernliga Süd (Kärnten) en de Arlbergliga (Tirol en Vorarlberg).

Staatsliga A 

(K) = verdedigend kampioen 

Kampioenenploeg:
 Doel: Herbert Gartner, Walter Zeman, Dieter Pflug
 Verdediging: Paul Halla, Robert Kaffka, Franz Golobic, Lothar Bilek
 Middenveld: Josef Höltl, Lambert Lenzinger, Gerhard Hanappi, Karl Giesser
 Aanval: Robert Dienst, Johann Riegler, Alfred Körner, Josef Bertalan, Erich Probst, Bruno Mehsarosch, Robert Körner, Milan Nikolic
 Trainer: Franz Wagner

Topschutters 
 33 goals Johann Buzek (Vienna)
 27 goals Richard Brousek (Wacker)
 25 goals Gerhard Hanappi (Rapid)
 23 goals Otto Walzhofer (Vienna)
 20 goals Paul Kozlicek (Wacker)
 19 goals Herbert Grohs (Vienna), Neubauer (Simmering), Hollaus (Stadlau)
 18 goals Josef Hamerl (FC Wien)
 17 goals Robert Dienst (Rapid)
 15 goals Alfred Körner (Rapid), Johann Riegler (Rapid), Wallner (Simmering), Hofka (Kapfenberg), Günter Kaltenbrunner (Admira)
 14 goals Missler (Sport-Club), Grün (Salzburg)
 13 goals Theodor Wagner (Wacker), Baumgartner (Austria), Sgerm (GAK), Fleck (Salzburg), Fritz Cejka (Admira)

Tweede klasse

Eindronde 
De kampioen van de Arlbergliga speelde in de eindronde samen met drie clubs uit de Tauernliga. In de finale speelde ook nog de vicekampioen van de Staatsliga B.

Staatsliga B 
De kampioen promoveerde automatisch. De vicekampioen ging naar de eindronde.

Promovendi uit Landesliga:
 1. Schwechater SC (7:4 tegen KSV Ortmann)
 SV Stickstoff Linz (8:4 tegen SV Mattersburg)
 WSV Donawitz

Tauernliga 
De Tauernliga is een tweede klasse op amateurbasis en omvat clubs uit Kärnten en Salzburg. De liga was in twee reeksen verdeeld en de kampioenen plaatsten zich voor de eindronde. Er waren geen degradaties dit seizoen omdat beide reeksen van negen naar twaalf clubs uitgebreid werden.

Tauernliga Nord

Tauernliga Süd

Arlbergliga 
De Arlbergliga is net zoals de Tauernliga een tweede klasse op amateurbasis. De kampioen nam deel aan de eindronde. De laatste twee degradeerden naar de Landesliga.

Promovendi uit Landesliga
 Landesliga Tirol: SV Hall
 Landesliga Vorarlberg: FC Lustenau 07

Oostenrijks voetbalseizoen